Martin Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Martin Island (Louisiana)
 Martin Island (Maine)
 Martin Island (Minnesota)
 Martin Island (New York)
 Martin Island (Washington)

in Australien:
 Martin Island (New South Wales)
 Martin Island (Queensland)

in Antarktika:
 Martin Island (Antarktika), Insel vor der Küste des Kemplands